Глездово — название населённых пунктов:

Россия 
 Глездово — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Глездово — деревня в Калининском районе Тверской области.